Storgadden kan syfta på följande platser:

Finland 

 Storgadden, Malax, Österbotten, 
 Storgadden (Kökar, Åland), 
 Storgadden, Korpo, Åboland, 
 Storgadden, Raseborg, Nyland,

Se även
Gadden

Robotskapade Finlandförgreningar